Jitka Lucemburská nebo též Bona Lucemburská,  Jutta von Luxemburg nebo Guta von Luxemburg,  Bonne (latinsky Bona) de Luxembourg, lucembursky Jutta nebo Guta vu Lëtzebuerg, italsky Bona di Lussemburgo nebo Bona di Boemia (20. května 1315 v Praze - 11. září 1349, klášter Maubuisson) byla normandská vévodkyně, manželka budoucího francouzského krále Jana II. a také pramáti rodu Valois.

Život 

Byla druhorozenou dcerou českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.

Druhorozená Jitka se podobně jako její sestry stala prostředkem diplomatických zájmů českého krále. Už jako šestiletá byla zasnoubená s budoucím míšeňským markrabětem Fridrichem II. O dva roky později Wettinové přešli na stranu Ludvíka Bavorského, s jehož dcerou Matyldou se měl Fridrich oženit a Jitka byla s potupou vrácena z Wartburgu zpět do Prahy.

Dne 28. července 1332 se sedmnáctiletá Jitka v Melunu vdala za budoucího francouzského krále Jana, kterému bylo tehdy třináct. Věno z francouzské strany činilo 120 000 zlatých a Jan Lucemburský za něj slíbil pro případ války vojenskou pomoc o síle 500 mužů. Sňatkem s dědicem francouzského trůnu se stala vévodkyní normandskou a vévodkyní z Anjou a Maine. Svému choti dala jedenáct dětí, z nichž osm se dožilo dospělého věku. Jejím sekretářem byl učenec a již tehdy slavný a vážený básník a skladatel, poradce jejího otce Jana, Guillaume de Machaut.

Jitka zemřela v roce 1349 na mor a byla pohřbena v klášteře Maubuisson. O rok později se Jan II. stal francouzským králem. Zachoval se Jitčin žaltář, nádherná ukázka gotické knižní tvorby.

Potomci 
Jan a Jitka spolu měli následující potomky:

 Karel V. Francouzský (21. ledna 1338 – 16. září 1380), francouzský král v letech 1364–1380, ⚭ 1350 Johana Bourbonská (3. února 1338 – 6. února 1378)
 Kateřina Francouzská (1338), zemřela jako malá
 Ludvík z Anjou (23. července 1339 – 20. září 1384), vévoda z Anjou, vévodu z Touraine, ⚭ 1360 Marie ze Châtillonu (1345–1404)
 Jan z Berry (30. listopadu 1340 – 15. června 1416), vévoda z Berry
 ⚭ 1360 Jana z Armagnacu (1346–1387)
 ⚭ 1389 Jana z Boulogne (1378–1424)
 Filip II. Burgundský (17. ledna 1342 – 27. dubna 1404), burgundský vévoda, ⚭ 1369 Markéta III. Flanderská (1350–1405), flanderská, artoiská, neverská a rethelská hraběnka
 Johana Francouzská (24. června 1343 – 3. listopadu 1373) ⚭ 1352 Karel II. Navarrský (1332–1387), král navarrský a hrabě z Évreux
 Marie Francouzská (12. září 1344 – říjen 1404), ⚭ 1364 Robert I. z Baru (1344–1411)
 Anežka Francouzská (1345–1349), zemřela jako malá
 Markéta Francouzská (1347–1352), zemřela jako malá
 Izabela Francouzská (1. října 1348 – 11. září 1372) ⚭ 1360 Gian Galeazzo Visconti (1351–1402), první milánský vévoda

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Žaltář Bony Lucemburské
  Genealogie

Lucemburkové
České princezny
Hraběnky z Maine
Hraběnky z Anjou
Akvitánské vévodkyně
Normandské vévodkyně
Čeští filantropové
Francouzi českého původu
Oběti moru 14. století
Pohřbení v klášteře Maubuisson
Narození 20. května
Narození v roce 1315
Úmrtí 11. září
Úmrtí v roce 1349
Ženy